Сослан Русланович Кагермазов (род. 20 августа 1996, Каменномост) — российский футболист, защитник, полузащитник. Мастер спорта России.

Карьера 
Начал заниматься футболом в пять лет в ДЮСШ «Нарткала», первый тренер — Аслан Борисович Гогоев. В 2014 году перешёл в академию «Кубани» Краснодар, провёл 45 матчей в молодёжном первенстве команд премьер-лиги. Перед сезоном 2016/2017 перешёл в клуб ПФЛ «Сочи». Зимой разорвал контракт и вторую часть первенства отыграл за «Афипс». Следующие два сезона провёл в ФНЛ, играя за ярославский «Шинник» и воронежский «Факел». Летом 2019 года перешёл в клуб чемпионата Армении «Ной» Ереван.

В июне 2021 года стал игроком возрождённого махачкалинского «Динамо», в составе которого дебютировал 18 июля в кубковом матче.

Достижения 
 Обладатель Кубка Армении: 2019/20.
 Победитель группы 1 Второго дивизиона ФНЛ: 2021/22.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Сочи» (2013)
Игроки ФК «Афипс»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала